CSTC peut faire référence :

 au Centre de la sécurité des télécommunications Canada, le service de renseignement du gouvernement canadien chargé du programme de renseignement d'origine électromagnétique ;
 au Centre scientifique et technique de la construction, un institut de recherche belge, devenu en novembre 2022 Buildwise.